Masha – variante del nome proprio di persona Maša
Masha – personaggio della serie animata Masha e Orso
Masha – woreda dell'Etiopia nella Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud
Masha – villaggio nel woreda omonimo
Mas-ha – villaggio del Governatorato di Salfit (Cisgiordania, Palestina)

Pagine correlate
Mascia